Жулавский () – польская фамилия.

Известные носители 
 Жулавский, Анджей (1940—2016) — польский кинорежиссёр и писатель, сын Мирослава.
 Жулавский, Ежи (1874—1915) — польский писатель, поэт и драматург, дядя Мирослава.
 Жулавский, Мирослав (1913—1995) — польский писатель, племянник Ежи и отец Анджея.